TRAIP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 469 амінокислот, а молекулярна маса — 53 294.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як убіквітинування білків. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки